Arrondissement de Louvain est un ancien arrondissement français du département de la Dyle.
L'arrondissement administratif de Louvain est un ancien arrondissement administratif de Belgique.